Francisco Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Francisco Rodríguez (Radsportler, 1906) (1906–??), argentinischer Radrennfahrer 
 Francisco Rodríguez (Radsportler, 1915) (1915–1998), mexikanischer Radrennfahrer 
 Francisco Rodríguez (Fußballspieler, 1921) (* 1921), argentinischer Fußballspieler 
 Francisco Rodríguez (Politiker) (* 1938), panamaischer Politiker, Staatspräsident 1989
 Francisco Rodríguez (Boxer, 1945) (* 1945), venezolanischer Boxer
 Francisco Rodríguez (Radsportler, 1960) (* 1960), kolumbianischer Radrennfahrer
 Francisco Rodríguez (Judoka) (* 1970), puerto-ricanischer Judoka 
 Francisco Rodríguez (Tennisspieler) (* 1976), paraguayischer Tennisspieler
 Francisco Rodríguez (Fußballspieler, 1978) (* 1978), spanischer Fußballspieler 
 Francisco Rodríguez (Fußballspieler, 1981) (* 1981), mexikanischer Fußballspieler 
 Francisco Rodríguez (Baseballspieler) (* 1982), venezolanischer Baseballspieler
 Francisco Rodriguez (Boxer, 1984) (1984–2009), US-amerikanischer Boxer
 Francisco Rodríguez (Fussballspieler, 1995) (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Francisco Rodríguez (Erzbischof), Erzbischof von Angamaly und von Cranganore in Indien
 Francisco Rodríguez (Snookerspieler), spanischer Snookerspieler
 Francisco Rodríguez junior (* 1993), mexikanischer Boxer
 Francisco Rodríguez Adrados (1922–2020), spanischer Philologe
 Francisco Rodríguez Cardoso († 1774), Militäringenieur
 Francisco Rodríguez Girau (* 1985), andorranischer Fußballspieler
 Francisco Rodríguez Marín (1855–1943), spanischer Dichter, Romanist, Hispanist, Ethnologe und Lexikograf
 Francisco Rodríguez Torres (* 1957), spanischer Fußballspieler
 Francisco González Rodríguez (* 1944), spanischer Bankier
 Francisco Javier Rodríguez Pinedo (* 1981), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Francisco Rodrigues